Michael Kraus (né en 1955), nageur allemand
 Michael Kraus (né en 1983), handballeur allemand
 Michael Kraus (1945-1978), artiste allemand ;